233. Division ist die Bezeichnung für folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

  233. Infanterie-Division (Deutsches Kaiserreich)
  233. Panzer-Division (Wehrmacht)
  233. Schützendivision (Sowjetunion), 1943 bei der 26. Armee, 1945 in Österreich eingesetzt

Liste militärischer Divisionen nach Nummern